Кирхгоф ( или Kirchhof) — в переводе означает церковный () двор ().

Фамилия 
 Кирхгоф, Альбрехт (1827—1902) — немецкий библиограф и книготорговец.
 Кирхгоф, Альфред (1838—1904) — немецкий естествоиспытатель и географ.
 Кирхгоф, Готфрид (1685—1746) — немецкий органист и композитор.
 Кирхгоф, Густав Роберт (1824—1887) — немецкий физик, открыватель фундаментальных принципов электричества, в частности, законов Кирхгофа.
 Кирхгоф, Иоганн Вильгельм Адольф (1826—1908) — немецкий филолог.
 Кирхгоф, Александра Филипповна (или Киргоф) — известная петербургская гадалка. Известна своим предсказанием судьбы Пушкину о белой лошади, белом мундире и белой голове.
 Кирхгоф, Константин Сигизмундович (Константин Готлиб Сигизмунд; 1764—1833) — российский химик, академик Петербургской АН.
 Кирхгоф, Лутц (род. 1953) — немецкий лютнист.

Топоним 
 Кирхгоф (гора) под Петербургом
 Кирхгоф — крупный ударный кратер в северной части Таврских гор на видимой стороне Луны.

Кирхгофф 
 Кирхгофф, Пауль (1900—1972) — мексиканский антрополог-месоамериканист, деятель троцкистского движения.

Примечания